Les Finales des Hockey Series masculin 2018-2019 est la dernière étape de l'édition 2018-2019 des Hockey Series. Il a lieu d'avril à juin 2019.

La FIH a confirmé que la Malaisie, l'Inde et la France organiseraient les finales des Hockey Series 2019.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe aux finales sont qualifiées pour les barrages.

Équipes qualifiées 
Les 24 équipes suivantes montrées avec le classement mondial avant le tournoi Classement mondial du 22 janvier 2019, lors de la composition des poules pour les équipes qualifiées pour les finales des Hockey Series.

Kuala Lumpur

Phase de poules 
Toutes les heures correspondent à l'heure normale de la Malaisie (UTC+8)

Poule A - Classement 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Face à face,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule A - Résultats

Poule B - Classement 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Face à face,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule B - Résultats

Phase finale

Barrages + demi-finales

Matchs de classement

Classement final

Bhubaneswar

Phase de poules 
Toutes les heures correspondent à l'heure normale de l'Inde (UTC+5:30)

Poule A - Classement 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Face à face,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule A - Résultats

Poule B - Classement 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Face à face,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule B - Résultats

Phase finale

Barrages + demi-finales

Matchs de classement

Classement final

Le Touquet

Phase de poules 
Toutes les heures correspondent à l'heure d'été d'Europe centrale (UTC+2)

Poule A - Classement 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Face à face,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule A - Résultats

Poule B - Classement 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Face à face,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule B - Résultats

Phase finale

Barrages + demi-finales

Matchs de classement

Classement final

Notes

Références

Liens externes 
Site officiel (Kuala Lumpur)
Site officiel (Bhubaneswar)
Site officiel (Le Touquet)

Compétition de hockey sur gazon